Rippey ist der Name von 

 Jim Rippey (* 1970), US-amerikanischer Profi-Snowboardfahrer
 Rippey (Iowa), Ort in den Vereinigten Staaten